Fahrngruber ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Fahrngruber (1845–1901), österreichischer Pfarrer
 Sascha Fahrngruber (* 1989), österreichischer Fußballspieler